Тип «Анзак» (), порой называемый «АНЗАК» () — серия фрегатов, строившихся для Австралии и Новой Зеландии. Проект был разработан для австралийских и новозеландских ВМС совместно фирмами Australian Marine Engineering и германской Blohm und Voss, на основе имевшегося у последней экспортного проекта фрегата MEKO 200. Всего в 1993—2006 годах на верфях Tenix в  были построены восемь кораблей этого типа для КВМС Австралии и два для КВМС Новой Зеландии. В конструкцию кораблей этого типа заложены резервы по установке дополнительного вооружения, которая постепенно производится или запланирована в обоих флотах. По состоянию на 2009 год, все десять фрегатов типа «Анзак» несут активную службу и являются наиболее современными и боеспособными крупными надводными боевыми кораблями во флотах обеих стран.

С 2004 года по 2006 год фрегаты типа «Анзак» были дополнительно оснащены подкильной трёхкоординатной гидроакустической станцией «Петрел». Её разработчиком стало австралийское отделение компании «Талес».

Представители

Модернизация кораблей 
Новость о модернизации австралийских фрегатов. Lenta.ru, 29.11.2011

Новость о модернизации новозеландских фрегатов. Lenta.ru, 11.12.2012

 
 Королевский австралийский военно-морской флот

В 2011 году Министерство обороны Австралии заключило с британской компанией BAE Systems контракт на модернизацию фрегатов типа «Анзак», сообщает Defense Aerospace. Сумма сделки составила 650 миллионов долларов. В рамках этого соглашения BAE Systems проведет модернизацию зенитных ракетных систем австралийских фрегатов, обеспечивающих противовоздушную оборону кораблей. Работы на корабле «Перт» уже начались. Этот этап модернизации реализуется в рамках более масштабной программы Project Sea 1448, нацеленной на повышение боевой эффективности кораблей.

В рамках нового этапа модернизации австралийские фрегаты получат радар CEAPAR с фазированной антенной решеткой, систему инфракрасного поиска и слежения Vampire NG, навигационную радарную систему Sharpeye и усовершенствованную систему управления огнём Saab CMS. Все указанные системы уже реализованы на фрегате Perth, а в 2012 году начнется модернизация по этому стандарту остальных семи фрегатов типа «Анзак». Работы, как ожидается, завершатся в 2017 году.

Плавная модернизация фрегатов типа «Анзак» проводится в Австралии с 2004 года. Ранее на австралийские корабли были установлены торпедные аппараты MU90 Impact калибра 324 миллиметра и новые пулеметы M2HB калибра 12,7 миллиметра. Фрегаты также получили пусковые установки на 32 зенитных ракеты RIM-162 ESSM, ложные цели увода ракет Nulka и систему обнаружения и обхода мин. Кроме того, на корабли в перспективе планируется смонтировать по две пусковых установки на четыре противокорабельных ракеты RGM-84 Harpoon.

 
 Военно-морские силы Новой Зеландии

Министерство обороны Новой Зеландии планирует модернизировать основу своего боевого флота — фрегаты Te Kaha и Te Mana, построенные по проекту «Анзак». Об этом сообщается в пресс-релизе военного ведомства со ссылкой на министра обороны Новой Зеландии Джонатана Коулмана.

Планы по модернизации кораблей новозеландское правительство уже одобрило. В ходе модернизации на новозеландских фрегатах установят новые радары и датчики, а также заменят ракетные комплексы.

Тендер, как ожидается, объявят в начале 2013 года. Стоимость модернизации пока неизвестна.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Анзак